Бережний Сергій:

Відомі представники 

 Бережний Сергій Валерійович ( 1966) — український журналіст, літератор та перекладач.
 Бережний Сергій Васильович ( 1951) — український педагог, Заслужений працівник освіти України (2001).
 Бережний Сергій Іванович (1929-1993) — український робітник-передовик, фрезерувальник Запорізького автомобільного заводу «Комунар», Герой Соціалістичної Праці.
 Бережний Сергій Євгенович — російський історик, автор праць з історії Росії.
 Бережний Сергій Михайлович (1949—2011) — російський танцівник і педагог Маріїнського театру, народний артист Росії.
 Бережний Сергій Тимофійович (1927-1988) — бригадир слюсарів-монтажників з монтажу силових установок керченського суднобудівного заводу «Залив», Герой Соціалістичної Праці.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок